Moosach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Moosach (Landkreis Ebersberg), Gemeinde im Landkreis Ebersberg, Bayern

Gemeindeteile:
 Moosach (München), Münchener Stadtteil
 Moosach (Sankt Georgen bei Salzburg), Siedlungsplatz bei Roding, Gemeinde Sankt Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg

Gewässer:
 Moosach (Attel), rechter Zufluss der Attel bei Eisenbartling, Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moosach (Isar), linker Zufluss der Isar bei Oberhummel, Gemeinde Langenbach, Landkreis Freising, Bayern
 Moosach (Nesselbach), rechter Zufluss des Nesselbach (Altmühlsee) bei Biederbach, Stadt Wolframs-Eschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Moosach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach bei Riedersbach, Gemeinde St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Alte Moosach, rechter Zufluss der Moosach (Attel) gegenüber der Pausmühle, Gemeinde Aßling Landkreis Ebersberg, Bayern

Siehe auch:

 Mosach